Budapest
 Határ út (Budapest) – közút a kispesti Ady Endre úttól a pesterzsébeti Helsinki útig
 Határ út (csomópont) – csomópont a Vak Bottyán utca – Üllői út – Ferde utca – Mátyás király utca által határolt területen
 Határ út metróállomás – az M3-as metró egyik állomása Budapesten
 Határ út HÉV-állomás – a megszűnt Pesterzsébet–Csepel HÉV végállomása a Gubacsi út kereszteződésénél

Debrecen
 Határ út (Debrecen) – közút a Kishegyesi út és a 4-es főút között